Krupski Młyn est le nom :
 de la gmina de Krupski Młyn, dans le powiat de Tarnowskie Góry, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Krupski Młyn, chef-lieu de cette gmina